Saint-Père (Ille-et-Vilaine)
Saint-Père (Nièvre)
Saint-Père (Yonne)
ook:
Saint-Père-en-Retz, Loire-Atlantique
Saint-Père-sur-Loire, Loiret
Mont-Saint-Père, Aisne